

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rogienice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Rogienice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Zobacz też 
 Rogienice Piaseczne, Rogienice Wielkie, Rogienice-Wypychy